Le Texier  est un patronyme pouvant désigner :

 Raymonde Le Texier (1939-), femme politique française ;
 Jean-Christophe Le Texier dit Tex (1960-), humoriste et animateur français de télévision.

Voir aussi